Paolo Maruzzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Tullio Maruzzo – presbitero italiano